Уаймен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уаймен, Билл (настоящее имя Уильям Джордж Перкс; род. 1936) — британский бас-гитарист, участник группы Rolling Stones с момента её создания в 1962 до 1993 года.
 Уаймен, Дж. Х. (род. 1967) — канадский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Уаймен, Эддисон (1832—1872) — американский композитор.